Натуральне число 616
 616 рік до нашої ери
 616 рік нашої ери